Brian, na mitologia celta, em especial na Escócia, foi um pomposo homem que auxiliou Cailleach no resgate de Deò-ghrèine. Era filho de Tuireann e irmão de Iuchar e Iucharba (cujos nomes podem ter diversas grafias).

Na mitologia irlandesa, os filhos de Tuireann e Danand assassinaram Cian, o pai de Lugh, um dos maiorais de Tuatha Dé Danann. Eles também esquartejaram seu corpo e tentaram ocultar seu crime. Como castigo Lugh os fez percorrer todo o mundo conhecido até à longínqua Pérsia, a fim de reunir armas mágicas, que Lugh planejava usar na Segunda Batalha de Maige Tuireadh. Eles tiveram sucesso em atender a todas as exigências de Lugh, mas retornaram à Irlanda com terríveis ferimentos, que pediram a Lugh para curar - mas este se recusou a fazê-lo.

Em pelo ao menos numa ocasião neste conto Brian mostra-se realmente uma pessoa inteligente e sutil, enquanto seus irmãos Iuchar e Iucharba se mostram trapalhões e facilmente intimidados por ele. Este conto dos Filhos de Tuireann por vezes é comparado com uma Odisseia irlandesa.

Também é feito um paralelo com as tríades divinas presentes em outros mitos e teogonias, como o mito de Gerião, na Espanha, o Cernuno tricéfalo dos gauleses ou de Hades, Zeus e Posidão, na Grécia Antiga.

Mitologia celta
Tuatha Dé Danann